Bassiana (cortesã) — cortesã romana do 
 Bassiana (gênero) — gênero animal
 Bassiana (Armênia) — região histórica da Armênia